Aello (en grec ancien  / Aellố, veut dire « Tempête » ou « Bourrasque »)

Dans la mythologie grecque,   c'est aussi une des Harpies, fille de Thaumas et d'Électre. Elle est souvent citée avec sa sœur Ocypète.

Bibliographie 
  (I, 2, 6).
  (v. 268).
  (XIII, 712).

Créature fantastique de la mythologie grecque
Créature ailée
Créature maléfique